Gyrostemonaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Gyrostemonaceae ingår i ordningen kålordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gyrostemonaceae 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kålordningen
Gyrostemonaceae